Кубок Нідерландів з футболу 2012–2013 — 95-й розіграш кубкового футбольного турніру в Нідерландах. Володарем кубка вчетверте став АЗ.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 серпня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 серпня 2012

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 вересня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 вересня 2012

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 жовтня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 жовтня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 листопада 2012

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 грудня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 грудня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 грудня 2012

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|29 січня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 січня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 січня 2013

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 лютого 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Нідерландів на soccerway 

2012–2013
Нідерланди
Нідерланди
2012 у нідерландському спорті
2013 у нідерландському спорті